Бернис Мадиган (; рођена као Бернис Емерсон , 24. јул 1899 — 3. јануар 2015) била је Америчка суперстогодишњакиња која је у тренутку смрти била 5. најстарија жива особа на свету.

Биографија 
Бернис је рођена 24. јула 1899. године у Вест Спрингфилду у Масачусетсу. Када је имала 6 година преселила се у Чешир где је живела цели живот (тамо је и умрла). Дипломирала је у Адамс Гимназији, 1918. године. Након матуре, добила је посао у америчком министарству финансија стога се преселила у Мариланд, где је живела до 2007. године. Њен супруг преминуо је 1976. године. Према подацима Гереонтолошке истраживачке групе, она је била пета најстарија особа на свету. Мадиган је говорила како тајна дуговечности лежи у позитивном ставу, топлом доручку, чаши вина и кашици меда сваког дана.

Била је најстарија особа која је имала профил на Фејсбуку и Твитеру.

Преминула је у старачком дому у Чеширу, 3. јануара 2015. године у доби од 115 гоидна и 163 дана.

Извори 

Рођени 1899.
Умрли 2015.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци